Банзе — фамилия. Известные носители:

 Банзе, Жозетт (род. 1938) — американская актриса.
 Банзе, Эвальд (1883—1953) — немецкий писатель, историк, географ.
 Банзе, Юлиана (род. 1969) — немецкая певица.